Веб телевизор може да се односи на:

Веб телевизор
Интернет телевизор или онлајн телевизор

Види још
Интернет телевизор (вишезначна одредница)
Паметни телевизор или смарт телевизор (понекад назван и као интернет телевизор или хибридни телевизор)